

Цівільськ — місто, районний центр, Чувашія
 Цівільськ — селище, Цівільський район, Чувашія
 Цівільськ — залізнична станція в селищі Цівільськ неподалік міста Цівільськ, Чувашія

Див. також 
 Цівіль